Um Ceramic Pin Grid Array ou CPGA, é um tipo de conector para UCPs onde o "die" do microprocessador é juntado a uma placa de cerâmica condutora de calor a qual é perfurada por uma matriz de pinos os quais fazem as conexões necessárias com o soquete.

Entre as UCPs populares que utilizam CPGA estão os modelos Socket A "clássicos" de Athlon e Duron, da AMD.

Ver também 
 FCPGA
 OPGA
 Pin Grid Array

Encapsulamentos